

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Aggiornate al 6 gennaio 2021

Palmarès

Club 
 
1. FFC Francoforte: 2007-2008
Bayern Monaco: 2014-2015, 2015-2016

 
1. FFC Francoforte: 2007-2008, 2010-2011

 
1. FFC Francoforte: 2007-2008

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatrici della Nazionale statunitense